Fotij ali Focij je lahko:

Osebno ime

Photios (Φώτιος) je grško ime, ki pomeni svetli, svetleči. Obstaja polatinjena oblika Photius  in glede na ta dva jezika slovenska oblika imena Fotij oziroma Focij. Tradicionalna oblika je Focij (gl. npr. F. Grivec v: »Vzhodno cerkveno vprašanje«, Maribor 1909); novejši uporabljajo Fotij (npr. J. Dolenc v: »Leto svetnikov« (Ljubljana 1968-1973).

Svetnik 
 Sveta Fotina († ok. 64), krščanska mučenka v Rimu iz časov Neronovega preganjanja, doma  iz Sihema (Palestina), god 20. marec
 Sveti Fotij († ok. 304), krščanski mučenec iz časov Dioklecijanovega preganjanja  iz Nikomedije, god 12. avgust  Nominis: Sveti Fotij in Anicet..

Cerkvena osebnost 
 Fotij I. Carigrajski (*ok. 810 † 6. februar 897) bizantinski carigrajski patriarh, pisatelj, znanstvenik in začetnik Fotijevega razkola. Pravoslavni ga imenujejo tudi Veliki in ga imajo za svetnika;
 Fotij II. Carigrajski (1874-1935), grški carigrajski patriarh;
 Fotij Aleksandrijski (=Fotij Peroglu, 1853-1925), aleksandrijski patriarh (1900-1925);
 Fotij Kijevski († 1431), kijevski in ruski metropolit.
 Fotij Spaski (1792—1838), arhimandrit (=opat Jurjevskega (Veliki Novgorod) samostana.

Druge osebe 
 Fotij Bizantinski (6. stoletje po Kr.) bizantinski vojskovodja, Belizarov (500-565)pastorek;
 Fotios Kontoglu (1895-1965), grški pisatelj in ikonopisec.

Obstaja tudi različica imena Fotis:
 Fotis Kafatos (* 1940), grški biolog.
 Fotis Kuvelis (* 1948), grški odvetnik in politik
 Fotis Vasilopulos (* 1986), grški [[odbojka|odbojkar.

Sklici